Il singolare femminile del torneo di tennis Swedish Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Catarina Lindqvist 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Catarina Lindqvist (finale)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Sandra Cecchini (campionessa)
 Judith Wiesner (semifinali)

 Tine Scheuer-Larsen (quarti di finale)
 Patricia Tarabini (primo turno)
 Adriana Villagrán (quarti di finale)
 Carina Karlsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swedish Open 1987